Sundvik kan avse: 

 Sundvik, Österåkers kommun – ort på Ljusterö i norra delen av Stockholms skärgård
 Sundvik, Landskrona kommun – ort i Landskrona kommun
 Norrsundvik – en by i Kimito kommun, Finland
 Södersundvik – en by i Västanfjärds kommun, Finland
 Anders Sundvik (1888–1959), politiker född 1888